Por Asedio de Pamplona, se pueden nombrar cuatro acciones militares de la historia de la ciudad:

 El asedio de 1521, conocida en la historiografía española como «Batalla de Pamplona», en la que las tropas navarras, apoyadas por el ejército francés en el contexto de las guerras de Italia, retoman la ciudad en nombre del rey navarro Enrique II.
 El asedio de 1794, ocurrido durante la guerra del Rosellón. Los franceses sitiaron la ciudad sin poder tomarla finalmente.
 El asedio de 1813, en la que las tropas españolas, el 1 de noviembre, recuperan la ciudad de manos de los franceses, que la habían tomado fingiendo una batalla de bolas de nieve durante la invasión francesa en 1808.
 El asedio de 1823, durante la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis (conocida en Francia como «La Expedición de España»). Las tropas realistas, apoyadas por los franceses, toman la ciudad de manos de los liberales.
 El asedio de 1874, un sitio de las tropas carlistas a la ciudad durante la Primera República Española. Cuando la ciudad estaba a punto de caer, se nombró a Alfonso XII rey de España y los carlistas perdieron tropas en favor del bando alfonsino, haciendo imposible mantener el sitio.

Historia de Pamplona